En astronomie, Atria peut désigner le nom traditionnel de deux étoiles :
 Alpha Trianguli, de la constellation du Triangle ;
 Alpha Trianguli Australis, de la constellation du Triangle austral.
Dans les deux cas, l'étymologie du mot est la même : il ne s'agit de rien d'autre que de la contraction du nom latin des étoiles concernées dans la désignation de Bayer (lettre grecque, en l'occurrence α (alpha) suivi du génitif du nom de la constellation).

Voir aussi 

 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire